Ай-Фока (мис)
Ай-Фока (гора)